Medúzák – A csalánozók törzsébe tartozó élőlények.
Medúzák – 2007-ben készült izraeli játékfilm.
Gorgók – Medúza a görög mitológiában.